В 1613 году произошли различные научные и технологические события, некоторые из которых представлены ниже.

Публикации 

 Галилео Галилей выпустил книгу «Письма о солнечных пятнах» (), в которой открыто высказался в пользу системы Коперника.
 Итальянский математик Пьетро Антонио Катальди в трактате «Trattato del modo brevissimo di trovare la radice quadra delli numeri et regole da approssimarsi di continuo al vero nelle radici de' numeri non quadrati, con le cause & invenzioni loro» положил начало современной теории цепных дробей.
 Итальянский философ и экономист Антонио Серра, попав в тюрьму за антииспанский заговор, написал там опередивший свой век «Краткий трактат о средствах снабдить в изобилии золотом и серебром королевства, которые их не добывают» (). В ней он первым сформулировал представление о балансе между рынком товаров и услуг и движением капитала, рекомендовал восполнять дефицит наличной монеты за счёт поощрения экспорта. Он утверждал, что истинным источником национального благосостояния является не наличие «золотых копей» или сырья, но свобода коммерции.

Родились 
 См. также: :Категория:Родившиеся в 1613 году
 25 сентября — Клод Перро, французский архитектор, брат Шарля Перро (умер в 1688 году).

Скончались 
 См. также: :Категория:Умершие в 1613 году
 16 февраля — Микалоюс Даукша, один из родоначальников литовской словесности и переводчик (род. около 1527 года).
 24 марта — Фридрих Таубман, немецкий учёный, филолог, гуманист и новолатинский поэт.
 16 июня — Якоб Христманн, немецкий востоковед (род. в 1554 году).
 2 июля — Бартоломеус Питискус, немецкий математик, придумавший название «тригонометрия» (род. в 1561 году).
 25 августа — Давид Ганс, еврейский астроном-коперниканец, раввин и писатель, сотрудник Тихо Браге и Иоганна Кеплера (род. в 1541 году).
 26 октября — Иоганн Баугин, швейцарский биолог и врач (род. в 1541 году).

Примечания

См. также 

1613 год в науке